One Step Beyond... е дебютният албум на английската ска група Madness. Често е смятан за един от най-добрите албуми на групата.

Песни 
 One Step Beyond (Campbell)
 My Girl (Barson)
 Night Boat to Cairo (Barson, McPherson)
 Believe Me (Barson, Hasler)
 Land of Hope and Glory (Foreman, Thompson)
 The Prince (Thompson)
 Tarzan's Nuts (Barson)
 In the Middle of The Night (McPherson, Foreman)
 Bed and Breakfast Man (Barson)
 Razor Blade Alley (Thompson)
 Swan Lake (Tchaikovsky arr. Barson)
 Rockin' in A-flat (Wurlitzer)
 Mummy's Boy (Bedford)
 Madness (Campbell)
 Chipmunks Are Go! (Smyth)

Музикални албуми от 1979 година